Note označavaju:

 ideju zapisa glazbe na papir, rabi se notno crtovlje s 5 crta (na slici je prikazan zapis C-dura) gdje pozicija note u odnosu na crtovlje označava njenu visinu (frekvenciju), a grafički izgled trajanje (cijela nota, polovinka, četvrtinka, osminka, ili neko drugo trajanje)

 notni zapis nekog određenog glazbenog djela

Glazbena teorija